Chiesa di San Tomaso in Terramara a Milano
Chiesa di San Tomaso Cantuariense  a Padova
Chiesa di San Tomaso a Santa Teresa Gallura
Chiesa di San Tomaso Cantuariense a Verona